Улица Рыле́ева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Улица Рылеева — улица в Павлодаре.

Россия 
 Улица Рылеева — улица в Астрахани.
 Улица Рылеева — улица в посёлке Дальний Советского района Казани.
 Улица Рылеева — улица в Калуге.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Рылеева — улица в Мурманске.
 Улица Рылеева — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Рылеева — улица в Новосибирске.
 Улица Рылеева — улица в Петрозаводске.
 Улица Рылеева — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Рылеева — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Рылеева — улица в Тамбове.
 Улица Рылеева — улица в Тюмени.
 Улица Рылеева — улица в Ульяновске.
 Улица Рылеева — улица в Челябинске.
 Улица Рылеева — название Гагаринского переулка в Москве в 1962—1993 годах.

Украина 
 Улица Рылеева — улица в Киеве.
 Улица Рылеева — в городе Макеевке.

См. также 
 Переулок Рылеева